Якко Елтінг і Паул Хархейс були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул, оскільки того року не брали участі.

У фіналі Байрон Блек і Джаред Палмер перемогли Томмі Го і Бретта Стівена з рахунком 6–4, 3–6, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1995
Кубок Кремля